Ottavianesi – abitanti di Ottaviano (Italia)
Ottavianesi – abitanti di San Gennarello di Ottaviano